Negroponte, Négroponte, Négrepont ou Négropont peut faire référence :

 au nom « latin », à partir du Moyen Âge, de l'île grecque d'Eubée et de sa capitale Chalcis, déformation du nom grec médiéval Egripos (΄Εγριπος) ;

 Dimitri Negroponte, riche armateur grec, émigré aux États-Unis ;
 Nicholas Negroponte (né en 1943), professeur et chercheur américain en informatique, fils de Dimitri ;
 John Negroponte (né en 1939), diplomate américain et secrétaire d'État adjoint dans l'administration Bush, frère du précédent et fils de Dimitri.